Arthur Scarf – aviatore britannico
 Eddie Scarf – lottatore e pugile australiano
 Herbert Scarf – economista statunitense
 Maggie Scarf – giornalista e scrittrice statunitense
 Tony Scarf – attore e stuntman italiano

Pagine correlate 
 The Scarf
 Scarfe
 Scarfo